Juan de Rodriguez, Filipijns politicus
 Juan Rodríguez Perdono (1958), Cubaans gewichtheffer
 Juan Rodríguez (voetballer), Spaans voetballer
 Juan Rodríguez (Chileens voetballer), Chileens voetballer
 Juan Ignacio Rodríguez, Spaans boogschutter